Юрях-Кёлюете () — топоним в России якутского происхождения.

 Юрях-Кёлюете — урочище, на левом берегу р.Тюкян, Республика Саха (Якутия), координаты 64°15’с. ш. 119°52’в. д..
 Юрях-Кёлюете — озеро, на р.От-Манде, Республика Саха (Якутия), координаты 64°43’с. ш. 124°06’в. д..

Примечания

См. также 
Юрях-Кюель